Un casus belli est une expression latine se traduisant par occasion de guerre. Il désigne un acte de nature à motiver une déclaration de guerre.

 Casus Belli, est un magazine francophone traitant du jeu de rôle ;
 Casus Belli, est une bande dessinée de la série Raghnarok dessinée par Boulet ;
 Casus Belli, un rappeur français.